Pépin III peut faire référence à :
 Pépin le Bref (714-768), roi des Francs ;
  ( 846-893), comte de Vermandois.